

Personne 
 Tiko, surnom de Roberto Martínez Rípodasde (né en 1976), footballeur espagnol.

Toponyme 

 Tiko, ville du Cameroun.

Entreprises
Tiko : Groupe agroalimentaire malgache appartenant à l'ancien président malgache Marc Ravalomanana.